Bundestagswahlkreis Düsseldorf steht für folgende Bundestagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Bundestagswahlkreis Düsseldorf I
 Bundestagswahlkreis Düsseldorf II
 Bundestagswahlkreis Düsseldorf III